Нуар () французская фамилия. Известные носители:
 Нуар, Виктор (1848—1870) — французский журналист.
  (род. 1944) — французский политик, бывший мэр Лиона и депутат.
 Нуар, Тьери (род. 1958) — французский художник; первый, кто начал расписывать Берлинскую стену.